Рафаел Надал је освојио турнир. У финалу је победио Роџера Федерера резултатом 2:6, 6:4, 6:4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (финалиста)
  Рафаел Надал (победник)
  Николај Давиденко (прво коло)  Андре Агаси (друго коло)

 Давид Ферер (прво коло) 
 Доминик Хрбати (прво коло) 
 Радек Штјепанек (друго коло) 
 Томаш Бердих (друго коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2006.
Тенис 2006.